Plewa ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Bogdan Plewa (* 1954), polnischer EU-Beamter, Leiter der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission
 Martin Plewa (* 1950), deutscher Pferdesportler, Ausbilder von Pferden, Reitern und Reitlehrern

Siehe auch:
 Pleva